Manson, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Manson, családnév
 Manson, Jim Van Bebber 2003-as filmje a Manson családról
egyén
 Marilyn Manson, amerikai rockegyüttes